Фредерик Густавус Гамильтон-Рассел (; , Бервартон, в окрестностях Бриджнорта, графство Шропшир — , Клебери-Норг) — английский шахматный общественный деятель; казначей (1928—1939) и президент (1939—1941) Британской шахматной федерации.

Принадлежал к одной из самых родовитых шотландских семей: 3-й сын 8-го виконта Бойна — потомка Клода, лорда Пейсли.

В 1924 году при основании Международной шахматной федерации (ФИДЕ) пожертвовал средства, составившие начальную сумму её постоянного фонда. В 1927 году в связи с проведением в Лондоне 1-й шахматной олимпиады («турнира наций») учредил (совместно с женой Маргарет) кубок, названный его именем.

Примечания

Литература 
 

Фредерик Густавус
Шахматные функционеры